Sadko steht für:
 Sadko (Sagengestalt), russische Sagengestalt
 Sadko (Oper), Oper in sieben Akten von Nikolai Andrejewitsch Rimski-Korsakow
 Sadko, Originaltitel eines sowjetischen Films von Alexander Ptuschko, siehe Sadkos Abenteuer (1952)
 Sadko (Schiff), einen 1913 gebauten russischen Eisbrecher
 der Lastwagen GAZ-3308 des russischen Herstellers GAZ trägt den Beinamen Sadko

Sadko ist der Name folgender Personen:
 Sadko Günter Solinski (1937–2005), Schweizer Pferdetrainer und Sachbuchautor